Mount Gladstone heißen folgende Berge:
* Mount Gladstone (Marlborough), Berg auf der neuseeländischen Südinsel, Region Marlborough
 Mount Gladstone (Southland), Berg auf der neuseeländischen Südinsel, Region Southland
 Mount Gladstone (Alberta), Berg in der kanadischen Provinz Alberta
 Mount Gladstone (British Columbia), Berg in der kanadischen Provinz British Columbia
 Mount Boising (auch Mount Gladstone oder Mount Finisterre), Berg in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Gladstone Peak